Drumgeely (Drom Gaibhle en gaèlic) és un barri pertanyent a la ciutat de Shannon (Irlanda), a 2 km de l'Aeroport Internacional de Shannon, i a 2 km del centre de la ciutat. Consisteix en una sèrie d'edificis d'apartaments creats en 1962, per donar servei als treballadors de l'aeroport i la zona industrial de Shannon (Comtat de Clare). També a Drumgeely comença el camí que envolta el riu Shannon, uns dels atractius d'aquesta ciutat. El pla inicial va començar en 1960 i es van construir 136 apartaments.

Comtat de Clare